De Slachthuiswijk of Slachthuisbuurt kan verwijzen naar

 Slachterij-Schijnpoort, een buurt in Antwerpen
 Slachthuiswijk (Haarlem), een buurt in Haarlem